Echte steht für:

 Echte, einen Ortsteil der Gemeinde Kalefeld in Niedersachsen

Echte ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Echte (* 1958), deutscher Literaturwissenschaftler und Publizist
 Dorothea Echte (* 1967), deutsche Nachrichtensprecherin und Fernsehmoderatorin
 Karl Echte (1885–1960), deutscher Politiker (CSVD), MdR